«За доблесть» — часть названия наград многих стран:

Российские и советские 
 Медаль «За доблесть» (Минюст России)
 Медаль «За доблесть» (ФСЖВ)
 Медаль «За доблесть» (Минюст России)
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны)
 Медаль «За воинскую доблесть» (МВД)
 Медаль «За трудовую доблесть» (Минобороны)
 Медаль «За воинскую доблесть» (Казахстан)
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФАПСИ)
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО)
 Медаль «За трудовую доблесть» (ГУСП)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Иностранные 
 Орден «За военную доблесть и заслуги» (Болгария)
 Орден «За гражданскую доблесть и заслуги»
 Virtuti Militari (Орден «За воинскую доблесть»)
 Медаль «За воинскую доблесть» (Италия)